Einheitsliste steht für:

 Enotna Lista, Einheitspartei der Kärntner Slowenen
 Einheitsliste (Kärnten), ein Parteibündnis konservativer Parteien bei der Landtagswahl in Kärnten 1923
 Einheitsliste (Österreich), ein Parteibündnis antimarxistischer Parteien bei der Nationalratswahl und einigen Landtagswahlen in Österreich 1927
 Einheitsliste (Thüringen), gemeinsame Liste von DNVP, DVP, Zentrum und Thüringer Landbund bei der Landtagswahl 1927 in Thüringen
 Einheitsliste der NSDAP im Deutschen Reich, siehe Wahlrecht in der Zeit des Nationalsozialismus
 Enhedslisten – de rød-grønne, eine sozialistische Partei in Dänemark
 Wahllisten in manchen realsozialistischen Staaten:
 Einheitsliste in der DDR, siehe Politisches System der DDR
 Einheitsliste in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, siehe Parteiwesen in der SBZ
 Magyar Dolgozók Pártja, kommunistische Partei in Ungarn
 Partidul Comunist Român (PCR), Rumänische Kommunistische Partei